Issatschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Grigorjewitsch Issatschenko (1922–2018), russischer bzw. sowjetischer Geograph und Kartograph
 Boris Lawrentjewitsch Issatschenko (1871–1948), russischer bzw. sowjetischer Pflanzenbiologe
 Boris Walentinowitsch Issatschenko (* 1958), sowjetischer Bogenschütze
 Jewgeni Issatschenko (* 1988), russischer Naturbahnrodler
 Natalja Issatschenko (Skilangläuferin) (* 1979), kasachische Skilangläuferin
 Natalja Issatschenko (* 1986), kasachische Biathletin

Issatschenko ist ferner die Bezeichnung für:
 die größte der Kirow-Inseln